Cibangkong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cibangkong, Jawa Tengah, by, Kabupaten Banyumas, 
 Cibangkong, Jawa Barat, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar